Дюплесси () — фамилия французского происхождения. Известные носители:

 Дюплесси, Жан-Батист Вигурё (1735—1825) — французский государственный и военный деятель.
 Дюплесси, Жан-Клод (ок. 1695—1774) — французский ювелир и скульптор.
 Дюплесси, Жозеф — французский художник-портретист.
 Дюплесси, Матиас (род. 1972) — французский композитор и мультиинструменталист.
 Дюплесси, Мишель Кретьен Туссен (1725—1802) — французский историк, монах-бенедиктинец.
 Дюплесси, Морис (1890—1959) — канадский политик, премьер-министр Квебека.
 Ришельё, Арман Жан дю Плесси (1585—1642) — французский кардинал, аристократ и государственный деятель.
 Дюплесси-Морне, Филипп (1549—1623) — французский политический деятель-гугенот, дипломат, один из ближайших сподвижников Генриха Наваррского.
 Гатино, Николя, сир Дюплесси — промышленник, в честь которого названы река и город Гатино.

Псевдонимы 
 Мари Дюплесси (настоящее имя Альфонсина Плесси; 1824—1847) — французская куртизанка, любовница Александра Дюма-сына, прообраз главной героини его романа «Дама с камелиями».

См. также 
 Плесси